I Am может значить:

 I Am (группа)
 I Am (фильм) - фильм индийского режиссёра Онира
 IAM — группа
 I am… — альбом Аюми Хамасаки
 I Am (альбом Леоны Льюис) (2015)
 I Am (альбом Earth, Wind & Fire)
 I Am (альбом Monrose)
 I Am… (альбом Nas)
 «I Am» — песня Кристины Агилеры из альбома Bionic
 «I Am» — песня Godsmak из альбома Faceless
 «I Am» — песня Хилари Дафф из альбома Hilary Duff
 «I Am» — песня Static-X из альбома Wisconsin Death Trip
 «I Am» — песня Killing Heidi из альбома Killing Heidi
 «I Am» — песня Train из альбома Train